Rycheza (imię)
 Rycheza Lotaryńska − królowa Polski, żona Mieszka II
 Ryksa szwedzka zwana Rychezą − księżna wielkopolska, żona Przemysła II